Kokkedal kan henvise til:

 Kokkedal
 Kokkedal Slot (Nordjylland)
 Kokkedal Slot (Nordsjælland)
 Kokkedal Sogn
 Kokkedal Station